Milwaukee je lahko:

 Milwaukee, mesto v Wisconsinu, ZDA
 USS Milwaukee, ime več plovil Vojne mornarice ZDA

Glej tudi

 Milwaukee Bucks, košarkarsko moštvo v ligi NBA